Юрий Анненков: Анненков, Юрий Павлович (1889—1974) — русский живописец и график, художник театра и кино, литератор (псевдоним Борис Тимирязев); сын народовольца П. С. Анненкова.
 Анненков, Юрий (Георгий) Семёнович (1849—1885) — русский учёный-славист, историк и педагог.